

Новоказанка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Новоказанка — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Новоказанка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Новоказанка — присілок, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Новоказанка — село, Сладковський район, Тюменська область
 Новоказанка — присілок, Чебулинський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Казанка